Алекса́ндр Ва́гнер:
 Вагнер, Александр Александрович (1917—1978) — первый архитектор Липецка.
 Вагнер, Александр Винцевич (1918—1994) — советский комбайнёр Запорожской области, Герой Социалистического Труда (1952).
 Вагнер, Александр Евгеньевич (1950—2016) — советский и российский липецкий скульптор.
 Вагнер, Александр фон (1838—1919) — венгерский художник, профессор.